En Pologne,
dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Mstów, un village.

dans la voïvodie de Silésie :
 Mstów, un village, siège de
 la gmina de Mstów.